‎Лозово (община) — адміністративна община в Македонії.
 ‎Лозово — село в Македонії.